Має́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2009).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Бордо, 16 км на північ від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 134 осіб у працездатному віці (15-64 років) 97 були активні, 37 — неактивні (показник активності 72,4 %, у 1999 році було 62,6 %). З 97 активних працювали 92 особи (47 чоловіків та 45 жінок), безробітних було 5 (3 чоловіки та 2 жінки). Серед 37 неактивних 11 осіб було учнями чи студентами, 17 — пенсіонерами, 9 були неактивними з інших причин.

У 2008 році у муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 197,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Маєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди